Васи́лий Па́влович Смирно́в:
 Смирнов, Василий Павлович (1870—1938) — протоиерей, священномученик.
 Смирнов, Василий Павлович (1908—1987) — советский футболист и игрок в хоккей с мячом, футбольный и хоккейный тренер.